Колаковићи могу да буду:

 Колаковићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Колаковићи (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Колаковићи (Фоча-Устиколина), насеље у општини Фоча-Устиколина, Федерација БиХ, БиХ
 Колаковићи (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ